Ploog ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ploog (1904–1993), deutscher Schulbuchverleger
 Detlev Ploog (1920–2005), deutscher Psychiater, Primatenforscher und Anthropologe
 Dick Ploog (Richard Francis Ploog; 1936–2002), australischer Bahnradsportler
 Günter-Peter Ploog (1948–2016), deutscher Sportreporter
 Iris Ploog (* 1979), Bürgermeisterin von Eckernförde
 Jürgen Ploog (1935–2020), deutscher Schriftsteller
 Klaus Ploog (* 1941), deutscher Chemiker
 Peter Ploog (* 1942), deutscher Journalist
 Wilhelm Ploog (1873–1970), deutscher Gewerkschafter
 Wolfhard Ploog (* 1942), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Plog